Mighty Avengers Football Club é um clube de futebol de Belize. Seu último registro na primeira divisão nacional foi em 1977/78.

Clubes de futebol de Belize